Александар I може да се односи на:
 Александра I Јагела, пољског краља
 Александра I Романова, руског цара,
 Александра I Батенберга, бугарског кнеза
 Александра I Обреновића, српског краља
 Александра I Карађорђевића, југословенског краља
 Александрово острво, острво на Антарктику, које је добило име по Александру I Романову